All-Euroleague Team – umowny zespół najlepszych zawodników Euroligi wybierany co sezon od rozgrywek 2000/2001. W drodze głosowania jest wybieranych dziesięciu najlepszych zawodników, którzy w zależności od wyników głosowania są zaliczani do pierwszego lub drugiego składu. Wcześniej czołowi zawodnicy byli wyróżniani wyborem do udziału w Festiwalach FIBA, a następnie z upływem lat do udziału w spotkaniach FIBA EuroStars.

W sezonie (2000/2001), kiedy profesjonalna klubowa koszykówka europejska została podzielona pomiędzy Euroleague Basketball Company (Euroliga) oraz FIBA Europe (Suproliga), to ta pierwsza organizacja dokonała inauguracyjnego wyboru do All-Euroleague Team.

W pierwotnie wybranym składzie jedynie Rashard Griffith z Virtus Bolonia dotarł ze swoim zespołem do półfinałów ligi, natomiast Gregor Fučka (Fortitudo Bolonia) do ćwierćfinałów. Był to jedyny wyjątek kiedy wybór do All-Euroleague Team, nie był motywowany sukcesami zespołu. Kryteria dotyczące sukcesów drużyny stały się nieoficjalnie podstawowymi w głosowaniu mediów od kiedy Euroleague Basketball Company oraz FIBA połączyły swoje działania po zakończeniu sezonu 2000/2001.

Kryteria głosowania 
Podstawowym kryterium głosowania są wyniki zespołu, a nie jedynie statystyki indywidualne zawodników. All-Euroleague Team jest wybierany co sezon i składa się z 10 zawodników, wybieranych po 5 do pierwszego i drugiego składu.

Do sezonu 2010/2011 każdy głosujący musiał wybrać 2 rozgrywających, 4 rzucających obrońców i/lub niskich skrzydłowych, 4 silnych skrzydłowych i/lub środkowych. Zawodnicy byli klasyfikowani według pozycji, na których występowali, ponieważ takie były wymogi Euroligi. W niektórych przypadkach tego typu klasyfikacja nie odzwierciedlała we właściwy sposób pozycji, na której faktycznie występował dany zawodnik. Dodatkowo bardzo wielu zawodników występowało wymiennie na kilku różnych pozycjach. Wobec powyższego począwszy od rozgrywek 2011/2012 zniesiono głosowanie ze względu na pozycje zawodników na boisku. 5 zawodników jest wybieranych przez fanów i media niezależnie od pozycji, na której występują. Zmiana ta została wprowadzona, aby dać głosującym możliwość wyboru dowolnego zawodnika do składu. Głosowanie fanów online ma wpływ na 25% wyniku całkowitego, natomiast mediów na 75%.

Głosowanie online z udziałem fanów na All-Euroleague Team odbywa się za pośrednictwem oficjalnej strony Euroligi, która umożliwia głosowanie raz na dobę z tego samego adresu IP. Zawodnik, który otrzyma w głosowaniu online do All-Euroleague Team najwięcej głosów, otrzymuje również pełne 25% głosów fanów w głosowaniu na MVP Euroligi.

All-Euroleague Team - według sezonu

All-Euroleague Team - głosowanie według pozycji 

a - Remis w głosowaniu na najlepszego rozgrywającego sezonu 2006-07 pomiędzy Dimitrisem Diamandidisem i Teodorosem Papalukasem. All-Euroleague First Team składał się w tamtym sezonie z sześciu zawodników.

All-Euroleague Team - głosowanie bez względu na pozycje

Zawodnicy wybierani wielokrotnie do All-Euroleague Teams 
Poniższa lista została uporządkowana według narodowości zawodników, uczestniczących w rozgrywkach Euroligi. Zostali na niej uwzględnieni gracze wybrani co najmniej dwukrotnie do składów All-Euroleague Teams. Stan na koniec rozgrywek 2016/2017.

Zobacz też 
 Euroliga
 Eurocup
 Koszykarskie Nagrody Eurocup

Przypisy

Linki zewnętrzne 
 Euroleague Official Web Page
 InterBasket Euroleague Basketball Forum
 
 Euroleague's Youtube Channel

Nagrody Euroligi